graafschap Hohenberg (Zwaben)
graafschap Hohenberg (Pfinzgau)